Таймир — Таймирський півострів на півночі Азії (Росія).
 Таймир — Таймирське озеро на Таймирському півострові.
 Таймир — адміністративна одиниця (район) Красноярського краю Росії.